Lindenhorst ist ein Ortsname:
 Lindenhorst (Dortmund), Stadtteil von Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Lindenhorst (bis 1937: Domaslawitz), Kreis Groß Wartenberg, Schlesien, seit 1945: Domasławice (Twardogóra), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Lindenhorst, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Lipowo (Biskupiec), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lindenhorst (bis 1938: Minchenwalde), Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Selenowo (Kaliningrad), Dorf in der Oblast Kaliningrad, Russland